Et vægmaleri er et maleri malet direkte på væggen.
Den mest kendte teknik er nok kalkmaleriet (fresko). Tidlige vægmalerier ses blandt andet i Çatalhöyük.

Se også 
 Gavlmaleri – Muralismo

Maleri

ar:جدارية